Małkowice peut faire référence à :

 Małkowice (Basses-Carpates), localité polonaise de la gmina d'Orły ;
 Małkowice (Basse-Silésie), localité polonaise de la gmina de Kąty Wrocławskie ;
 Małkowice (Opole), localité polonaise de la gmina de Głogówek ;
 Malkowice (Petite-Pologne), localité polonaise de la gmina de Koszyce ;
 Malkowice (Sainte-Croix), localité polonaise de la gmina de Bogoria.